Рюфю́с (, настоящее имя — Жак Нарси́ (); род. 19 декабря 1942, Рьом) — французский комик и актёр. Номинант на премию «Сезар».

Биография 
Родился в 1942 году в городе-коммуне Рьом (департамент Пюи-де-Дом). Его родители в послевоенное время занимались помощью и реабилитацией детей-сирот и трудных подростков.

Юный Жак любил выступать с комическими номерами перед друзьями и одноклассниками, но всё же выбрал для себя более приземлённую профессию, поступив в медицинское училище. Спустя три года, пережив несчастную любовь, он решит покинуть стены учебного заведения и кардинально изменить свою жизнь. Так он не только сменит профессию, став театральным режиссёром, но и имя — Жак Нарси превращается в Рюфюса (имя персонажа книжки Рене Госинни «Маленький Николя»).

Дебют в кино Рюфюса состоялся в 1967 году. Известность пришла к нему после участия в лентах Мориса Дюговсона «Полюби меня, Лили» и Клода Лелуша «Брак» (1974). В 80-е он уделял больше внимания своей театральной карьере.

Роль в фильме «Амели» принесла актёру номинацию на «Сезар» за лучшую мужскую роль второго плана. В 2004 году он участвовал в масштабном театральном проекте «Рюфюс-фантазёр».

Личная жизнь 
Живёт в городке Нофль-ле-Шато с супругой Катрин Монне. У них трое детей, двое которых пошли по стопам отца и выбрали актёрскую профессию.

Активный защитник окружающей среды, как представитель партии зелёных «Экология Европы» Рюфюс участвовал в 2009 году в выборах в Европарламент.

Написал несколько десятков повестей и романов.

Избранная фильмография 

 Полицейский (1970) — Раймон Олней
 Ослиная шкура (1970) — батрак
 Возвращение надоедливой букашки (1971) — Вессон
 Брак (1974) — Генри
 Жилец (1976) — Жорж Бадар
 Йонас, которому будет 25 лет в 2000 году (1976) — Матьё
 Легионеры (1977) — сержант Триан
 Расследования комиссара Мегрэ (1988) — инспектор Фумель
 Австрийка (1989) — отец Жерар
 Деликатесы (1991) — Роберт Кубе
 Город потерянных детей (1995) — пилер
 Отверженные (1995) — Тенардье
 Поезд жизни (1998) — Мордехай
 Амели (2001) — Рафаэль Пулен
 Долгая помолвка (2004) — бретонец
 Точная копия (2004) — отец Матильды
 Миллион лет до нашей эры 2 (2007) — Ректус
 Король Гийом (2009) — король Сирил Джон Деланьи
 Королева и кардинал (2009) — кардинал Ришельё
 Сам по себе (2010) — Фернан
 Зимняя песня (2015) — консьерж

Примечания

Ссылки 
 Rufus' Official Site

Актёры телевидения Франции
Актёры театра Франции
Комики Франции
Писатели  Франции